Palo, « pieu de bois, pilotis, échalas, poteau » en italien, base de la culture de Villanova, mais aussi « palo raffigurante ou totemico  » ou "mât totémique, totem".

Toponyme

Italie 
 Palo del Colle est une commune de la province du Bari
 Portopalo di Capo Passero est un port de la province de Syracuse en Sicile
 Castello di Palo est un château dans la banlieue de Rome
 Palo est une petite ville côtière de la Ligurie
 Palo Laziale est une petite ville côtière du Lazio
 Porto Palo di Menfi est un petit port de la côte occidentale de la Sicile

Espagne 
 Palo est une municipalité de la province de Huesca
 El Palo (Malaga), en Andalousie
Voir aussi toponyme Palos en Espagne

 Puerto del Palo est un sommet des Asturies

États-Unis 
 Palo, une ville du comté de Linn, en Iowa.
Californie
 Palo Alto (homonymie)
 East Palo Alto

Texas
 Canyon de Palo Duro, une vallée des hautes plaines du Texas
 Palo Pinto, ville au Texas
 Comté de Palo Pinto

Venezuela 
 Palo Verde, station de métro de Caracas
 palo Negro
 Palo Negro (paroisse civile)
 San Rafael de Palo Alzado : l'une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa.$ ;
 San Rafael de Palo Alzado : capitale de la paroisse civile de San Rafael de Palo Alzado de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa.

Autres toponymes 
 Palo (Leyte), municipalité des Philippines
 Palo Solo, ville de l'Uruguay
 río Palo, fleuve de Colombie
 Étang de Palo est un étang de Corse
 Palo Bonito est une commune de la République dominicaine
 Palo Verde est un parc national du Costa Rica

Patronyme 
 Marko Palo (né en 1967), joueur de hockey sur glace

Botanique 
 Palo Blanco est un arbuste de l'espèce calophyllum
 Palo Loro, « Prunus lusitanica », est un petit arbuste
 Palo santo

Histoire 
 la Bataille de Palo Hincado, entre les Français et les Espagnols en 1808
 la Bataille du río Palo, entre les Colombiens et les Espagnols en 1815

Musique 
 Jarabe de Palo : groupe espagnol
 Palo (flamenco) : terme de flamenco, pour désigner les différentes formes musicales du chant flamenco.
 Palo : 8eme album studio du groupe de death metal mélodique finlandais Kalmah
 PALO! : groupe cubain de salsa

Divers 
 Palo Mayombe est une religion syncrétique afro-américaine
 Église San Palo (Ripa d’Arno)

Homonymie de toponyme